Magma fogalma a geológiában
Magma fogalma az algebrában
Magma, francia progresszív rock együttes
Magma Fesztivál